Канильяс-де-Альбайда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 33 км². Население — 924 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается Вирхен дель Росарио и Сан Антон.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento
 Amplia conocimientos sobre este maravilloso pueblo de la Axarquia Malagueña 
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Малаги